Regno Unito
 Bedminster – distretto di Bristol
 Stati Uniti d'America
 Bedminster – township della Contea di Somerset, New Jersey
 Bedminster – township della Contea di Bucks, Pennsylvania